Flagello ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Flagello (1931–2009), US-amerikanischer Opernsänger (Bass)
 Nicolas Flagello (1928–1994), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Pianist